Génis – comune della Dordogna (Nuova Aquitania, Francia)
Genís – forma catalana del nome proprio di persona Genesio
Genis – altro nome del flicorno contralto